Делор — фамилия. Известные носители:
 Делор, Альфонс (1910—1995) — бельгийский шоссейный велогонщик, брат Густафа Делора.
 Делор, Густаф (1913—2002) — бельгийский шоссейный велогонщик, брат Альфонса Делора.
 Делор де Глеон, Жан-Франсуа (1769—1812) — французский военный деятель.
 Делор, Жак (род. 1925) — французский и европейский политический деятель.
 Делор, Жак Антуан Адриан (1773—1846) — французский дивизионный генерал, барон, участник революционных и наполеоновских войн.
 Делор, Кристоф (род. 1971) — французский кинопродюсер.
 Делор, Энди (род. 1991) — французский футболист.

См. также 
 Комиссия Делора